Tungidae är en familj av loppor. Tungidae ingår i överfamiljen Pulicoidea, ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tungidae 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Loppor
Tungidae